Alain Houpert (né en 1957), homme politique français, sénateur.
 Louis Houpert, homme politique français, dont le nom a été nommé au groupe scolaire Louis Houpert du Wiesberg à Forbach.